Termin Ebel posiada różne znaczenia i odniesienia:

Nazwiska:
 Jean-Pierre Ebel – profesor biologii molekularnej
 Hermann Wilhelm Ebel (1820–1875) – niemiecki filolog

Inne:
 Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) – najwyższa klasa ligowa w hokeju na lodzie w Austrii, skupiające także kluby zagraniczne